Boiron renvoie à :

Patronymes
 Émilie Boiron (1982-), mannequin, présentatrice de télévision et actrice suisse
 Marine Boiron (?-), comédienne française spécialisée dans le doublage
 Patrick Boiron, avocat français

Toponymes
 Boiron, rivière suisse se jetant dans le lac Léman près de Nyon ;
 Boiron de Morges, rivière suisse se jetant dans le lac Léman entre Tolochenaz et Saint-Prex ;
 Inval-Boiron, commune française, située dans le département de la Somme et la région Picardie.

Autres
 Laboratoires Boiron, société française commercialisant des produits homéopathiques